Бо́ткинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, как правило присвоенное в честь кого-нибудь из медиков Боткиных.

Россия 
 Боткинская улица — улица в Екатеринбурге.
 Боткинская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Крым 
 Боткинская улица — улица в Ялте.

См. также 
 
 Боткинский проезд
 Боткинская больница